Austria:
 Pöllau – dzielnica Korneuburga
 Pöllau – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Zobacz też:
 Pollau